Чу може да се отнася за:
 Чу, китайска династия (209 – 202 пр.н.е.)
 Чу, древно царство в Южен Китай
 Стивън Чу (р.1948), американски физик
 Чу, град в Жамбълска област, Казахстан
 Чу, река в Казахстан и Киргизстан.